Dantewada (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Dantewada (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dantewada